

Persone 
 Francesco Goggia (1871-1950) – militare e politico, Cavaliere dell'Ordine di San Maurizio e Lazzaro
 Sofia Goggia (1992) – sciatrice alpina italiana

Zoologia 
 Goggia – genere di sauri della famiglia dei Gekkonidi

Pagine correlate 
Goggi